Hunkemöller steht für:
 Hunkemöller International, ein Bekleidungsunternehmen für Unterwäsche und Bademoden

Hunkemöller ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Hunkemöller (1939–2021), deutscher Musikwissenschaftler
 Manfred Hunkemöller, deutscher Unternehmensberater